Runda Formuły 2 na torze Circuit de Spa-Francorchamps – siódma runda mistrzostw Formuły 2 w sezonie 2020.

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: motorsportstats.com

Główny wyścig

Wyścig 
Źródło: motorsportstats.com

Uwagi

Najszybsze okrążenie

Sprint

Wyścig 
Źródło: motorsportstats.com

Najszybsze okrążenie

Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Zespoły

Serie towarzyszące

Formuła 1

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Spa-Francorchamps 2020